ÖGZ steht für:
 Österreichische Gastronomie- und Hotel-Zeitung
 Österreichische Gemeinde-Zeitung, Printmedium der Vereinigung Österreichischer Städtebund
 Österreichische Gesellschaft für Zytologie

Abkürzung